Kans de Crimea
 Selim I Giray
 Selim II Giray
 Selim III Giray